Панасов — русская фамилия. Известные носители:

 Панасов, Алексей Александрович (1911—1984) — старший лейтенант СМЕРШ, участник Великой Отечественной войны.
 Панасов, Валерий Михайлович (род. 1946) — советский легкоатлет-спринтер, тренер.